Горбыль:

 Горбыль — рыба семейства горбылёвые
 Горбыль — пиломатериал
 Горбыль — река в Амурской области, левый приток реки Томь.